Kraťas může být:

slangové pojmenování zkrácení hry v tenisu
slangové pojmenování pro krátký film ve filmu a v televizi 
lidové označení pro zkrat – zapojení elektrického obvodu nakrátko 
kraťasy – krátký typ ošacení dolních končetin